Залізна Маска (?-1703) — таємничий в'язень часів Людовика XIV, що містився в різних в'язницях і носив оксамитову маску (пізніше в легендах вона стала залізною). Описаний у творах Александра Дюма, за якими створено кілька фільмів.
 «Залізна маска» — німий фільм з Дугласом Фербенксом, 1929 рік.
 «Залізна маска» — кінокомедія, Франція — Італія, 1962 рік. Режисер — Анрі Декуен.